Norsjö (doorverwijspagina), plaats en gemeente in Zweden
Norsjø, meer in Noorwegen